William Pearson ( — ) foi um astrônomo inglês.

Foi um dos fundadores da Royal Astronomical Society. Autor de Practical Astronomy, 2 volumes, 1825 e 1829.

Obras
Selected Speeches for the Young Gentlemen of the Seminary, 1801. This was a textbook for the teaching of Rhetoric.
Introduction to Practical Astronomy, Vol 1, 1824, Vol 2 of plates, 1829. This contained  31 plates drawn by John Farey, jr and engraved by Edmund Turrell
For Rees's Cyclopaedia he contributed 63 articles on practical astronomy. Amongst these are: Astronomical, Chronometrical, Optical etc. Instruments, Horology, Planetary Machines, Watch. The full list is in Gurman and Harratt, p290
He contributed the article on Planetary Machines to the Edinburgh Encyclopaedia
He contributed numerous articles to Nicholson's Journal, the Philosophical Magazine and the periodicals published by the Royal Astronomical Society.The full list is in Gurman and Harratt, p289

Medalha de Ouro da Royal Astronomical Society
Membros da Royal Society
Astrônomos da Inglaterra